Чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2023 проводился с 4 по 12 марта 2023 года в городе Ричмонд (провинция Британская Колумбия, Канада) на арене «Richmond Curling Centre». Турнир проводился во 2-й раз.

В чемпионате принимали участие 19 команд.

Чемпионом стала (впервые в своей истории) сборная Латвии (Полина Рожкова / Агрис Ласманс), победившая в финале сборную США (Pam Wilson / David Samsa); бронзовые медали завоевала сборная Канады (Коллинда Джозеф / Деннис Тиссен).

Одновременно и там же проводится Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2023.

Официальный хештег чемпионата: #WWhMDCC2023 .

Формат турнира 
На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 2 группы (A — 10 команд, B — 9 команд), где играют между собой по круговой системе в один круг. Команды ранжируются по количеству побед, при равном количестве побед у двух команд они ранжируются по результату матча между собой, у трёх и более команд — по количеству побед в матчах между этими командами, при равном количестве — по среднему значению тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, выше располагается команда с меньшим значением). Затем 6 команд (3 лучшие из каждой группы) проходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: два четвертьфинала (в них встречаются «наперекрест» команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места), полуфиналы (в них встречаются победители четвертьфиналов с командами, занявшими в группах 1-е места), матч за 3-е место и финал. В итоговой классификации команды, не попавшие в плей-офф, ранжируются по месту занятому в группе, а при одинаковом месте в группе — по ТБД (DSC).

Все матчи проводятся в 8 эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC-8).

Составы команд 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф (1-е место — в полуфиналы, 2-е и 3-е место — в четвертьфиналы)

Плей-офф 

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Четвертьфиналы. 11 марта, 9:00

Полуфиналы. 11 марта, 19:00

Матч за 3-е место. 12 марта, 14:30

Финал. 12 марта, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2023

Ссылки 
  
 
 

2023
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 2023 году
Чемпионаты мира в Канаде
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Кёрлинг
Март 2023 года